VST est un sigle qui peut désigner :
 Virtual Studio Technology
 VLT Survey Telescope